

Pessoas
Billy Rankin
Chris Rankin
John Rankin Rogers

Localidades
Rankin (Illinois)
Rankin (Pensilvânia)
Rankin (Texas)
Ou ainda:
Rankin Inlet

Desambiguação